Diese Liste enthält die Spiele der uruguayischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Nicht alle Spiele werden von der FIFA in ihrer aktuellen Statistik gelistet.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
grüne Hintergrundfarbe = Sieg der uruguayischen Mannschaft
rote Hintergrundfarbe = Niederlage der uruguayischen Mannschaft
gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1998 bis 2009

2010 bis 2014

Seit 2018

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Uruguay spielte bisher gegen alle anderen CONMEBOL-Mitglieder, als erste gegen Paraguay und als bisher einzige südamerikanische Mannschaft gegen Simbabwe.

Spielstädte

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der uruguayischen Fußballnationalmannschaft

Einzelnachweise und Fußnoten 

Uruguay
!Landerspiele der Fussballnationalmannschaft der Frauen